Joisten ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Joisten-Pruschke (* 1960), deutsche Iranistin und evangelische Theologin
 Christine Joisten (* 1967), deutsche Sportmedizinerin, Sportwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Hans-Peter Joisten (1942–1973), deutscher Autorennfahrer
 Karen Joisten (* 1962), deutsche Philosophin und Hochschullehrerin